Грамада ( или Ξηροπόταμος, Ксиропотамос) е река в Егейска Македония, Гърция.

Път 
Реката извира в Паяк североизточно под връх Паприте (1355 m). Тече на югоизток и минава през село Корнишор (Кромни). Излиза от планината между селата Къшлар (Ахладохори) на запад и Крушари (Амбелиес) и сменя посоката си на южна. Влиза в системата от канали, оформени през 30-те години на XX век след пресушаването на Ениджевардарското езеро. Минава между Неос Милотопос и Въдрища (Палиос Милотопос) и се влива в Белица западно от Балъджа (Мелиси).

Бележки 

Реки в Гърция
Дем Пела
Водосборен басейн на Бяло море